Dungeon (engl. „Kerker“, „Verlies“) steht für:
 Dungeon (Rollenspiele) als Spielbegriff vor allem in Rollenspielen
 Dungeon (Computerspiel), ein bestimmtes Rollenspiel von Don Daglow, 1975 oder 1976 für PDP-10
 Dungeon (PLATO), ein Maze-Spiel von John Daleske, 1975 für PLATO-Rechner
 Dungeon Adventures, als Kurzbezeichnung für ein Magazin des Fantasy-Rollenspiels Dungeons & Dragons
 Dungeon (Comics),  eine Comicserie
 Dungeon, besser bekannt als Zork, ein Textadventure, 1977
 Dungeon (BDSM), speziell eingerichtete Räumlichkeiten, die Aktivitäten im Kontext von BDSM dienen
 Dungeon, auch „Das Dungeon“, eine Bücherserie des Autors Philip José Farmer

Siehe auch:
 Hamburg Dungeon, Berlin Dungeon, The Amsterdam Dungeon, London Dungeon, Edinburgh Dungeon und York Dungeon – Eine Mischung aus Museum, Gruselkabinett, Show und Fahrgeschäft mit historischen Hintergründen
 Deathtrap Dungeon, ein Computer-Rollenspiel
 Dungeon Master, eines der ersten Echtzeit-Computer-Rollenspiele
 Dungeon Keeper, ein Echtzeitstrategiespiel von Bullfrog
 Dungeon Siege, ein Fantasy-Action-Rollenspiel von Gas Powered Games und Mad Doc Software
 Dungeonslayers, ein freies, nicht-kommerzielles Hack-and-Slay-Rollenspiel
 Dungeons (Computerspiel), ein Computerspiel, das den Dungeon als immer wiederkehrendes Element in Spielen parodiert
 5-Minute Dungeon, ein Legespiel von 2018